El pentatlón era una competición atlética que constaba de cinco pruebas. La ejecución de este evento fue remplazado por el pentatlón moderno.

Esta combinación de pruebas se ejecutaba en la antigua Grecia, llevada a cabo en los Juegos Olímpicos y en los Juegos Panhelénicos. Consistía en las cinco pruebas siguientes:
 Estadio (stadion), una carrera de 180 metros a pie.
 Lucha.
 Salto de longitud.
 Lanzamiento de jabalina.
 Lanzamiento de disco.
Los pentatletas eran considerados superiores entre los demás y su entrenamiento formaba parte del servicio militar, en virtud de que las cinco pruebas se consideraban útiles en la batalla.

El ganador de la prueba stadion era considerado campeón de todo el evento. También si el pentatleta era campeón de las pruebas de disco, jabalina y salto se consideraba innecesario celebrar las pruebas de lucha y stadion y también era nombrado ganador.
El encuentro de lucha era realizado en una fosa llena de arena para ese efecto. En los Juegos Olímpicos de la Antigüedad esta prueba se presentaba fuera del Templo de Zeus, mientras que las otras pruebas ocurrían en el estadio.

Las pruebas de lanzamiento de disco y lucha tienen básicamente las mismas reglas que sus versiones modernas, mientras que las demás presentan diferencias importantes:
 La prueba de jabalina requería de una agarradera de cuero, llamada amentum, para poder lanzarla.
 La distancia de stadion es poco convencional, considerando que en otros eventos deportivos correr 180 metros era inusual
 El saltador de longitud usaba pesos especiales en cada mano, llamados halteres, para propulsarse. Por datos arrojados en investigaciones, este salto podía parecerse más a la prueba de Triple salto

Véase también 
 Pentatlón en los Juegos Olímpicos de la antigüedad
 Pentatlón (atletismo)
 Pentatlón aeronáutico
 Pentatlón moderno
 Pentatlón militar
 Pruebas combinadas

Pentatlón
Deporte en la Antigua Grecia
Suertes de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad
Pruebas atléticas combinadas
Deportes individuales